Als Horlofftalbahn werden zwei voneinander abzweigende Eisenbahnstrecken in Hessen bezeichnet:

 Bahnstrecke Friedberg–Beienheim–Mücke, siehe Bahnstrecke Friedberg–Mücke
 Bahnstrecke Friedberg–Beienheim–Nidda, siehe Bahnstrecke Beienheim–Schotten